Primera División 2011/2012 – 81. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz rozegrano 27 września 2011, natomiast ostatni – 31 maja 2012. Start ligi został opóźniony przez strajk Stowarzyszenia Hiszpańskich Piłkarzy (AFE). W sumie rozegrano 380 spotkań, a zaległe spotkania 1. kolejki zostały przeniesione i odbyły się w miejsce 20. kolejki, ta zaś została rozegrana pomiędzy 36. a 37. kolejką.

Mistrzostwo Hiszpanii zdobył Real Madryt, dla którego był to 32. tytuł w historii. Tytułu mistrzowskiego bronił FC Barcelona. Do Segunda División spadły Villarreal CF, Sporting Gijón oraz Racing Santander.

Drużyny

Tabela 

||rowspan=3 style="background-color:white;"|

||rowspan=7 style="background-color:white;"|

Wyniki

Stadiony

Najlepsi strzelcy 

 źródło: Marca

Przypisy 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2010 w Hiszpanii
2011 w Hiszpanii
2012 w piłce nożnej
2012 w Hiszpanii